Ъ (Твёрдый знак) — буква кириллицы, используемая преимущественно в русском и болгарском алфавитах. Также может означать:

 Ъ — краткое обозначение газеты «Коммерсантъ»
 Ъ — персонаж поэмы «Оза» Андрея Вознесенского
 Паровоз Ъ — серия паровозов.
 Ъ — сингл, выпущенный рок-группой «Алиса» в 2010 году.
 Ъ — альбом, выпущенный рок-группой «Алиса» в 2010 году.
 Ъ — песня рок-группы «Алиса» в составе одноименных альбома и сингла.

См. также 

 Твёрдый знак (значения)